For Your Eyes Only steht für:

 ein oscarnominiertes Lied von Sheena Easton (1981), siehe For Your Eyes Only (Lied)
 den Originaltitel des James-Bond-Films James Bond 007 – In tödlicher Mission (1981)
 den Originaltitel des James-Bond-Kurzgeschichtenbands 007 James Bond greift ein (1960)